Javorina – potok, dopływ Wagu na Słowacji
 Javorina (1225 m) – szczyt w Górach Lewockich
 Javorina – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji
 Javorina (1315 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Javorina – szczyt na Pogórzu Ondawskim
 Javorina (1186 m) – szczyt w Słowackim Raju
 Jaworzyna (Javorina, 1581 m) – szczyt Tatrach Zachodnich na Słowacji
 Javorina (1328 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji

Zobacz też 
 Jaworzyna